Interscript (von lat. inter = zwischen und scripta = schriftlich) bezeichnet verschiedene Codes, deren Ziel es ist, Inhalte so darzustellen, dass diese leicht mithilfe verschiedener Systeme (z. B. natürlicher Sprachen oder Datenformate) ausgedrückt werden können:
 Interscript (visuelle Kommunikation): ein visuelles Kommunikationssystem, das Symbole und Piktogramme verwendet,
 Interscript (Beschreibungssprache): eine Auszeichnungssprache zur Vereinfachung der Präsentation der gleichen Inhalte in unterschiedlichen Datenformaten.